Laar kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Laar (klan), Grand Cape Mount County,

Nederländerna 

 Laar (ort i Nederländerna), Limburg, Gemeente Weert,

Tyskland 

 Laar, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen, 

Robotskapade Liberiaförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar